Сан-Хоакин () — топоним в честь Святого Иоакима, встречающийся в испаноязычных странах.

Топонимы

Аргентина 
 Сан-Хоакин(es) — коммуна в департаменте Пресиденсия-Роке-Саенс-Пенья, провинции Кордоба.

Боливия 
 Сан-Хоакин(es) — столица провинции Маморе в департаменте Бени.

Венесуэла 
 Сан-Хоакин(es) — муниципалитет в штате Карабобо.

Колумбия 
 Сан-Хоакин — муниципалитет в департаменте Сантандер.

Мексика 
 Сан-Хоакин(es) — муниципалитет в штате Керетаро.
 Сан-Хоакин(es) — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Сан-Хоакин — посёлок в муниципалитете Пантело штата Чьяпас.

Парагвай 
 Сан-Хоакин(es) — город в департаменте Каагуасу.

США 
 Сан-Хоакин(en) — город в округе Фресно, штат Калифорния.
 Сан-Хоакин — река в штате Калифорния.
 Сан-Хоакин — округ, расположенный в Калифорнийской долине
 Долина Сан-Хоакин — долина в штате Калифорния.

Чили 
 Сан-Хоакин — коммуна в провинции Сантьяго столичной области Сантьяго.

См. также 
 Хоакин